Starzen ist der Ortsname von

 Starzen (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Starzen (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Starzen (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Starzen (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
Siehe auch:
 Starez